Изборите за Европейски парламент се провеждат в Румъния на 7 юни 2009 година и са част от изборите в целия Европейски съюз. На тях са избрани 33 представители на страната в Европейския парламент, с двама по-малко, отколкото на предходните избори през 2007 година.

Резултати

Резултати по окръзи 

В столицата Букурещ PDL получава 28,28 % от гласовете, след тях е PSD с 27,87 %. В четири от шестте сектора на града води PDL, в другите два PSD:

Външни препратки 
 Централна избирателна комисия 

Румъния
Европейски
Румъния в ЕС
2009 година в Румъния